Aviator bzw. The Aviator steht für:

 Aviator, deutsch-US-amerikanische Filmbiografie von Martin Scorsese (2004)
 The Aviator (Film), Komödie, die als verschollen gilt (1929)
 Aviator (Browser), ein Webbrowser
 Originaltitel eines US-amerikanischen Abenteuerfilms von George Miller, siehe Der Flieger (1985)
 ein PKW-Modell, siehe Lincoln Aviator
 eine Sonnenbrille von Ray-Ban
 ein Hilfsgerät zum Navigieren von Flugzeugen (Standort und Flugstrecke)

Siehe auch:
 Nyctalus aviator, Fledermausart
 Aviator-Gletscher
 Aviator (Fluggeschirr), Flugleine für Ziervögel
 Aviatorov Peninsula